Without  é um filme de drama independente estadunidense de 2011 dirigido por Mark Jackson e estrelado por Joslyn Jensen, Ronald Carrier e Darren Lenz. O filme estreou em janeiro de 2011 no Slamdance Film Festival.

Sinopse 
A trama se passa em uma remota ilha arborizada, Joslyn, uma garota de 19 anos, torna-se cuidadora de um homem idoso em estado vegetativo. Ela não tem sinal de celular, nem Internet. Apenas um ano depois de terminar o ensino médio e forçada a atender às necessidades de um homem que não consegue responder, ela vacila entre encontrar consolo em sua companhia e sentir medo e raiva em relação a ele. À medida que a monotonia da rotina diária começa a se desfazer, os limites desabam e ela luta contra a sexualidade, a culpa e a perda.

Filmes dos Estados Unidos de 2011
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes de drama da década de 2010
Filmes independentes dos Estados Unidos
Filmes independentes da década de 2010
Filmes ambientados em ilhas
Filmes em língua inglesa da década de 2010